Stréla ima v slovenskem jeziku lahko več pomenov:

 strela, naravni pojav
 Strela, srbska paravojaška skupina med kosovsko vojno (srbsko Муња/Munja, v pomenu Strela)
 Strela, sovjetski osrednji računalnik prve generacije (rusko Стрела, v pomenu Puščica)
 Strela, družina protiletalskih sistemov 
 kamena strela, stabilna modifikacija silicijevega dioksida
 Strela, partizansko ime Draga Flisa
 Tropska strela, nadimek ameriške 25. pehotne divizije (angleško Tropic Lightning)
 9K32 Strela-2, sovjetski protiletalski raketomet